Сатпаєв Каниш Імантайович (1899-1964) — казахський та радянський геолог, академік, науковець, громадський діяч

Сатпаєв — місто, Сатпаєвська міська адміністрація, Улитауська область
 Сатпаєв — село, Аксуатський район, Абайська область
 Сатпаєв — село, Сатпаєвська міська адміністрація, Улитауська область

Див. також 
 Сатпаєва